Annunciatenklooster (Maastricht), een klooster in de Nederlandse stad Maastricht
Annunciatenklooster (Brussel), een klooster in de Belgische stad Brussel

Zie ook 
Annunciaten, een Katholieke kloosterorde